Michael Price (1914-1973) – calciatore gallese
 Michael Price (1940-2001) – scultore statunitense
 Michael "Mike" Price (1948) – cestista statunitense
 Michael F. Price (1951) – manager statunitense
 Michael "Mick" Price (1966) – giocatore di snooker inglese
 Michael Price (1981) – crickettista sudafricano
 Michael Price (1983) – calciatore inglese
 Michael Price (...) – compositore britannico
 Michael Price (...) – autore televisivo statunitense